Canis antarcticus Kerr, 1792 est un ancien nom binomial qui n'est plus valide. Il a été utilisé dans le passé pour faire référence aux Canidés suivants :
 le Loup des Falkland (Dusicyon australis), espèce aujourd'hui éteinte ;
 et le Dingo (Canis lupus dingo), maintenant considéré comme une sous-espèce du Loup gris.

Canidae